Călimănești se poate referi la:
 Localități din Republica Moldova
 Călimănești, comună din raionul Nisporeni
 Localități din România:
 :
 Călimănești, Vaslui
 Călimănești, Vrancea
 :
 Călimănești, oraș în județul Vâlcea
 :
 Călimănești (Kelementelke), Mureș

Vezi și 
 Râul Călimănel (dezambiguizare)
 Coloman (prenume)

 Călimănel, sat în județul Harghita
 Călimăneasa, sat în județul Vrancea
 Munții Călimani

 Kelemen - prenume maghiar

Toponime românești